Schöchl steht für:
 Schöchl Yachtbau, österreichische Werft
 Josef Schöchl (* 1959), österreichischer Politiker (ÖVP) und Tierarzt

Siehe auch:
 Schöchle